Bima může znamenat:
 Bima — vyvýšené místo v synagoze
 Bima (Indonésie) — město v Indonésii
 Bima (přítok Uele) — řeka v Kongu